Вейд () — англомовне прізвище англосакського походження. Вважається, що прізвище походить від середньоанглійського «Wade», яке саме бере початок від староанглійського дієслова wadan (wada), що означає «поїхати» (піти) або з'явилось як прізвище, пов'язане з місцевістю проживання від староанглійського слова (ge)waed, що означає «брід».

Відомі носії:
 Вірджинія Вейд (; 1945) — британська тенісистка.
 Двейн Вейд (; 1982) — американський професійний баскетболіст.
 Джеймс Вейд (; 1983)  — англійський професійний гравець в дартс, чемпіон Європи з дартсу (PDC) (2018).
 Джеремі Вейд (; 1956) — британський рибак, біолог-екстремал і телеведучий.
 Джесс Вейд (; 1988) — британська вчена-фізик і дослідниця.
  (; 1673—1748) — британський військовий діяч, фельдмаршал.
 Домінік Вейд (; 1990) — американський боксер-професіонал.
 Кеннеді Вейд (; 2003) — американська легкоатлетка.
 Мері Вейд (; 1928—2005) — австралійська жінка-палеонтолог.
 Пол Вейд (, 1962) — австралійський футболіст.
 Роберт Вейд (; 1921—2008) — новозеландський та англійський шахіст і шаховий літератор.

Примімтки

Література